Marie-Anne de Bavière est un nom porté par plusieurs princesses originaires de Bavière :

 Marie-Anne de Bavière (1551-1608), épouse de Charles II d'Autriche, duc de Styrie ;
 Marie-Anne de Bavière (1574-1616), épouse de Ferdinand II du Saint-Empire, nièce de la précédente ;
 Marie-Anne de Bavière (1660-1690), épouse de Louis de France, fils de Louis XIV, arrière-petite-fille de la première, petite-nièce de la précédente ;
 Marie-Anne de Bavière (1734-1776), épouse de Louis-Georges de Bade-Bade ;
 Marie-Anne de Bavière (1805-1877), épouse de Frédéric-Auguste II de Saxe.

Homonymie dynastique